Priore ima više značenja:
 Priore, Bologna
 Priore, Potenza